Михалко Степанич (Михал Степаниц) (ум.  г.) — новгородский посадник в 1176—1177, 1180—1184, 1186—1189 и 1204—1205 гг.

Посадничество 
В 1176 г. было дано посадничество Михалко Степаничу, который сменил Завида Неревинича на этой должности. Пока в 1176—1177 гг. Новгородским князем был Ярослав Мстиславич, посадником был Михалко. Но со сменой князя он посадничество утрачивает.

В 1180—1184 гг. Михалко снова был посадником в то время, когда Новгородским столом владели черниговские князья. В 1186 г. в третий раз он становится Новгородским посадником в результате политической борьбы. В 1189 г. Михалко Степанич его лишается.

В последний раз он становится посадником после смерти Мирошки Несдинича в 1204 г., но уже в марте 1205 г. перестаёт им быть. В том же году (18 мая 1205 г.) Михалко Степанич умирает, перед этим он принимает схиму и имя Митрофан. Был погребён в Аркажском монастыре св. Богородицы.

Строительство церкви 
Зимой 1176/1177 г. Михалко Степанич построил новую церковь св. Михаила (старая сгорела) на Прусской улице.

Семья 
 Михалко Степанич
 Твердислав Михалкович
 Степан Твердиславич
 Михалко Степанич
 Фёдор Михалкович

Примечания

Литература 
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Персоналии:Аркажский монастырь
Похороненные в Новгороде‎